Lürken bezeichnet:

 Lürken, einen ehemaligen Stadtteil von Eschweiler

Lürken ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Lürken (1890–1937), deutscher Politiker (Zentrum)
 Franz Wilhelm Lürken (1886–1944), von 1932 bis 1933 Oberbürgermeister von Bonn